Brje (in italiano Bria) – frazione del comune di Aidussina
 Brje pri Komnu (in italiano Boriano) – frazione del comune di Comeno
 Brje pri Koprivi (in italiano Berie)  – frazione del comune di Sesana